King's College de Londres, a la Universitat de Londres.
 King's College, Cambridge de la Universitat de Cambridge.